Тихоново — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.

Входит в состав Горицкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Горицкий сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Кириллова — 16 км, до центра муниципального образования Гориц — 8 км. Ближайшие населённые пункты — Бозино, Митино, Бахлычево.

По переписи 2002 года население — 7 человек.

Примечания

Ссылки 
 Тихоново в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кирилловского района